Простóй у́зел в морском деле () — стóпорный временный узел, который утолщает верёвку. Простой узел — самый компактный из узлов, но его трудно развязывать. Простой узел, полуштык, полуузел часто путают, хотя — это разные узлы, схожи по строению, но различны по использованию. Полуузел — связывающий узел, полуштык — соединяющий узел для крепления к опоре, простой узел — стопорный. Простой узел является составным элементом многих узлов.

Способ завязывания 

Существуют 3 способа завязывания простого узла:
 Сделать петлю на конце верёвки; создать колы́шку; вдеть конец верёвки в колышку; потянуть за коренной и ходовой концы верёвки и затянуть узел
 Сделать полуузел концами верёвки, который при затягивании создаёт простой узел (полуузел, завязанный концами двух верёвок не затягивается и не создаёт простого узла). Петля (так называемый «бантик») на простом узле позволяет легче развязать узел
 Ткацкий способ — «перстóвый» узел () — сделать колышку на пальце; вдеть конец нити в колышку; затянуть

Достоинства 
 Узел — прост
 Узел — основа большинства узлов

Недостатки 
 Сильно затягивается
 Трудно развязывать
 Повреждает структуру растительного троса
 После развязывания примерно вдвое ослабляет трос в месте развязывания

Применение

В ткацком деле 
 В ткацком деле применяют в качестве стопорного узла на конце нити при шитье

В морском деле 
 Ранее применяли в морском деле в качестве стопорного узла на конце троса для крепления паруса Позднее простой узел был заменён легче развязываемым на смоченном морской водой тросе и после нагрузки узлом «восьмёрка»
 Для предотвращения расплетания троса на конце, если нет времени наложить марку
 Завязывали через равные промежутки на наклонных пертах бушприта и утлегаря, чтобы ноги матросов не скользили при работе с передними косыми парусами
 Для крепления деревянных балясин на временных штормтрапах

В рыбацком деле 
 Брали «испанский риф» — завязывали верхний угол кливера, чтобы уменьшить его площадь

В спортивном туризме 
 В спортивном туризме простой узел применяют в качестве контрольного узла

В быту 
 Как стопор на конце верёвки
 Узлы, завязанные через равные промежутки на канате для лазания
 На конце плети извозчиков

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Ф. Г. Алексеевский, Такелажные работы, Издательство «Министерство речного флота СССР», Москва, 1948, Издание пятое
 Марквардт К. Х., Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века: Пер. с нем. — Л.: Судостроение, 1991. 288 с., ил. Перевод изд.: Bemastung und Takelung von Schiffen des.18 Jahrhunderts / K. H. Marquardt (Росток, 1986) 
 Е. П. Леонтьев, Школа яхтенного рулевого, Издание 2-е переработанное и дополненное. Москва. «Физкультура и спорт». 1974
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров 
 Е. А. Казакова, Техника страховки в горах, издательство ВЦСПС, Профиздат — 1950, Москва
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. 
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Я. Тятте, Горный туризм: снаряжение, техника, тактика. Таллин, Ээсти раамат, 1980. — 328 с.
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. 
 Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — 842 с. 
 Слепцов И. В., Черников Р. А. Узлы в хирургии. — СПб.: Салит-Медкнига, 2000. — 176 с. ISBN 5-901306-01-5
 Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 Колин Джермен, Морские узлы в обиходе: Издательство «Диля»; 2011; 96 с. 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Ахметшин А. М., Схватывающие узлы в спортивном туризме и альпинизме, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, 84 с. 
 The Safe Climbing Book of Knots — Knots and Hitches for Professional Tree Work: Compendium of knots and hitches for use in Professional Tree Work: University of Copenhagen; Nødebo; August 2018; second edition
 Грэм Маклахлен, Узлы: карманный справочник: 40 пошаговых инструкций для начинающих; — Москва, Эксмо, 2021. — 160 с.: ил. — (Подарочные издания. Досуг.) 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка). 
 Хилл Пит, Джонстон Стюарт, Навыки альпинизма. Курс тренировок: Издательство «ФАИР»; Москва, 2008; 192 с. 
 Л. Гутман, С. Ходакевич, И. Антонович, Техника альпинизма. Учебное пособие для начинающих альпинистов: Государственное издательство «Физкультура и спорт»; Москва, 1939
 Georges Marbach, Bernard Tourte, Alpine Caving Techniques — A Complete Guide to Safe and Efficient Caving, English Edition, 2002, Speleo Projects, Caving Publications International, Allschwil, Switzerland, 
 Петко Недков. Азбука одноверёвочной техники. — 1991
 Гарт Хаттинг, Альпинизм: Техника восхождений, ледолазания, скалолазания: Базовое руководство. — М.: «Издательство ФАИР», 2006. — 160 с.: ил.

Примечания

Галерея

Ссылки

См. также 
 Список узлов

Узлы для утолщения верёвки
Стопорные узлы
Затягивающиеся узлы
Узлы, применяемые в альпинизме
Морские узлы
Рыболовные узлы
Ткацкие узлы
Геральдические узлы
Бытовые узлы
Узлы